Екатери́на Леони́довна Семёнова () — советская и российская эстрадная певица, композитор, телеведущая и киноактриса.

Пик популярности пришёлся на конец 1980-х годов, когда на Центральном телевидении СССР широко звучали хиты «Подруги замужем давно» (1986), «На минутку» (1987), «Школьница» и «Любовь прекрасна и грустна» (1987), «Последнее танго» (1988). В 2019 году приняла участие в проекте «Три аккорда», где завоевала приз зрительских симпатий.

Биография 
Родилась 7 января 1961 года в Москве. Отец — Леонид Иванович Семенов, мать — Сулько Мардуховна Пинчук (со слов Кати: «для родных — Софа, еврейка с польскими и грузинскими кровями»). Родители познакомились на фронте, отец был артиллеристом, курсантом военной академии, мать в 14 лет после гибели родных стала «дочерью полка» на Первом Белорусском фронте. Всю Великую Отечественную войну они прошли вместе. После войны поженились, отец работал инженером в организации «Центрэнергомонтаж», а мать окончила курсы стенографисток, затем — курсы швей, но не работала. Отец умер 7 января 1967 года, в день шестилетия Екатерины, мать — в сентябре 1972 года, когда дочери было одиннадцать лет. После смерти родителей старшая сестра Людмила (1947 — февраль 1996) не позволила отдать Екатерину в детский дом и взяла её в свою семью, состоявшую из четырёх человек — её самой, мужа-алкоголика, четырёхлетнего сына Дмитрия и годовалой дочери Натальи.

С рождения Екатерина страдала астигматизмом, видела всего на 40 %, но очки носить стеснялась. Больший отрезок жизни она прожила практически на ощупь. А когда в возрасте сорока лет в её глазу ещё и сетчатка отслоилась, ей пришлось сделать операцию.

С детства увлекалась музыкой и пением. В 1977 году окончила детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Играла в вокально-инструментальном ансамбле Первомайского района Москвы.

Сразу после окончания средней школы в 1978 году устроилась ма́рочницей в кафе «Эврика», чтобы снабжать семью продуктами. Затем пошла работать санитаркой в автоклавной санитарно-эпидемиологической станции, где мыла различные колбы, пробирки для медицинских анализов и чашки Петри, вследствие неосторожного обращения с которыми заразилась закрытой формой туберкулёза лёгких. Больше года находилась на лечении в противотуберкулёзном диспансере. По рекомендации врачей, с целью разработки лёгких начала петь. Выписавшись из диспансера, не могла никуда устроиться на работу из-за перенесённого инфекционного заболевания. На помощь пришла её лечащий врач, которая договорилась, чтобы Катю взяли на работу в ветеринарную клинику, располагавшуюся по соседству с тубдиспансером, на должность делопроизводителя.

В 1980 году приняла участие в объявленном газетой «Комсомольская правда» и фирмой «Мелодия» Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Золотой камертон». Прошла в финал при участии известного музыкального критика и редактора фирмы «Мелодия» Юрия Филинова. В финале исполнила песню Юрия Антонова «Весна» и по результатам голосования телезрителей получила гран-при конкурса (1981).

После победы получила приглашение работать в ансамбле «Девчата» Московской областной филармонии (1981—1982). С этим ансамблем Семёнова записала песню «Подруги замужем давно», ставшую её первым мега-хитом в 1986 году.

В 1982 году Юрий Антонов пригласил Семёнову в свою только что организованную группу «Аэробус», где она солировала в 1982—1984 годы. Из группы «Аэробус» Семёнова была уволена Антоновым из-за того, что певица отказалась поехать с коллективом на гастроли, так как выходила замуж.

Участвовала в телевизионной передаче для детей «Будильник», других детских программах, для которых записывала песни «Петя Чижиков летает», «Пони» и другие.

В 1984 году вышла замуж за музыканта группы «Арсенал» Андрея Батурина. Батурин добился для жены телевизионных эфиров, сотрудничества с популярными авторами текстов и композиторами (Давидом Тухмановым, Игорем Николаевым, Виктором Дорохиным, Любовью Воропаевой).

В 1985 году на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве выступала с детскими коллективами (песни «Мир без чудес», «Большой хоровод»). В том же году заняла второе место среди лучших певиц СССР в хит-параде «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец» (уступив только Алле Пугачёвой), по итогам 1986 года — четвёртое место, 1987 года — пятое место.

В 1986 году Семёнова и Батурин создали группу «Алло». В 1986 году Центральное телевидение Гостелерадио СССР транслировало её старую песню «Подруги замужем давно». В новогоднее представление 1987 года была включена песня «Школьница», тогда же появляется песня «На минутку», которая стала лауреатом фестиваля «Песня года — 1987», в «Голубом огоньке» 1988 года в эфир вышла премьера песни «Последнее танго», которая становится лауреатом «Песни года — 1988». Начали выходить сольные диски певицы.

В 1986 году Семёнова в паре с Вячеславом Малежиком стала ведущей телевизионной программы Главной редакции народного творчества ЦТ «Шире круг», где выступали известные эстрадные артисты и представители художественной самодеятельности.

С 1989 года Семёнова и Батурин стали также авторами песен, которые исполняет певица. В 1991 году они создали музыкально-экспериментальный театр «Катя».

В 1991 году Семёнова дебютировала в качестве киноактрисы в фильме Александра Косарева «Хищники», в этом же фильме она исполнила песню Косарева и Юрия Антонова «Влюблённый чудак».

В 1992 году играла главную роль в фильме режиссёра Оксаны Байрак «Оплачено заранее». На съёмках фильма в Киеве познакомилась с театральным артистом Михаилом Церишенко. Роман привёл к разводу с Батуриным. Семёнова разорвала отношения с продюсерами и профессиональными композиторами. Она полностью перешла к авторскому творчеству. Стала исполнять песни собственного сочинения, сниматься в кино, писать музыку к фильмам, озвучивать и записывать песни ко многим кинофильмам, спектаклям, телепрограммам. Перестала появляться в музыкальных телешоу, исключение составляют «Рождественские встречи Аллы Пугачёвой»: «Купаюсь в любви как в шампанском» (1993), «Ангел-хранитель» (2000). С 1999 по 2000 годы вела передачу «Звёздная компания» на радиостанции «Говорит Москва».

Вела концерты «Отечества любимый город».

В 1999 году Екатерина Шаврина, Екатерина Семёнова и Катя Лель приняли участие в программе «Музыкальный ринг».

Позже стала принимать участие в программах о театре: «Театр + ТВ», «Приют комедиантов», выступать с концертами, писать музыку.

В 2008 году один из выпусков авторской программы Олега Нестерова «По волне моей памяти» (Канал «Время» — Первый канал. Всемирная сеть) был посвящён Екатерине Семёновой.

10 января 2011 года состоялся концерт Екатерины Семёновой «50 лет Екатерине Семёновой» в Москве в ЦДХ.

В 2019 году приняла участие в IV сезоне проекта «Три аккорда» на Первом телеканале. По результатам конкурса стала единственным в истории исполнителем, получившим Приз зрительских симпатий.

13 мая 2021 года в Москве в Большом зале Центрального Дома кинематографистов состоялся Юбилейный Творческий вечер Екатерины Семёновой «Осталась только музыка». Помимо Екатерины, в концерте приняли участие её коллеги и друзья.

Екатерина Семёнова — домашний человек, не любит путешествовать. Единственным местом, куда бы она хотела съездить, является Англия.

Личная жизнь 

 Первый муж (1984—1992) — Андрей Константинович Батурин (род. 3 ноября 1959, Москва), музыкант и композитор, бывший гитарист группы «Арсенал».
 Сын — Иван Андреевич Батурин (род. 1985), звукорежиссёр в кинематографе, продюсер.
 Внук — Матвей (род. 2009).
 Второй муж (1992—2018) — Михаил Анатольевич Церишенко (род. 19 сентября 1960, Киев), актёр и режиссёр. Брак продлился двадцать пять лет, общих детей нет. Развелись 9 января 2018 года. Причиной разрыва послужили продолжительные отношения Михаила с другой женщиной.

Творчество

Дискография 

  — «Как назло» (винил)
  — «Вечер вдвоём» (винил)
  — «А жизнь меня кружила» (винил)
  — «Десять трудных дорог» (винил)
  — «В ожидании встречи»
  — «Мама, я кажется влюбилась»
  — «Всё хорошо»
  — «Радость моя»
  — «А жизнь меня кружила»
  — «Это только моё»
  — «И примерь эти крылья»
  — «Браво, волшебник!»
  — «Одноразовые песни»
  — «БесцветнаЯ»
  — «Ликвидация»
  — «Я классная!»
  — «Можно»
  — «Не надо казаться»(винил)
  — «Если»

Исполненные песни 

 «А жизнь меня кружила…»
 «Ах, весна»
 «Ах, детективы»
 «Ангел-хранитель»
 «Анталия» (дуэт с Вячеславом Малежиком)
 «Белый медвежонок»
 «Большой хоровод»
 «Верните мне лето»
 «Веточка вербы»
 «Влюблённый чудак»
 «Всё останется со мной» (дуэт с Вячеславом Малежиком)
 «Горчит калина»
 «Гулливер» (музыка — Виталий Окороков, слова — Илья Резник)
 «Двадцать градусов мороза» (музыка — Виктор Дорохин, слова — Любовь Воропаева)
 «Заблудились мы в ночи»
 «Загрустила душенька»
 «Заповедная страна»
 «Иди, куда идёшь» (музыка — Андрей Батурин, слова — Д. Панфилов)
 «Из чего наш мир состоит»
 «Июнь Июльевич Август»
 «Кафе „Сюрприз“»
 «Каштановый Париж» (дуэт с Вячеславом Малежиком)
 «Кто виноват?»
 «Курортный романчик»
 «Летний кафетерий»
 «Лишний билет»
 «Любовь прекрасна и грустна»
 «Любовь, это то…»
 «Маленький гном»
 «Мама, ты тоже была молодой»
 «Мартовский кот» (музыка — Екатерина Семёнова, слова — Г. Белкин)
 «Маяк»
 «Мир без чудес»
 «Мой любимый лётчик»
 «Мужчина, который спешит»
 «Музыка снегопада»
 «На минутку» (музыка — Виктор Дорохин, слова — Любовь Воропаева)
 «Над морем тишины» (музыка — Екатерина Семёнова, стихи — Юлия Старостина)
 «Не верь чужим словам»
 «Ночь — река» (музыка — Р. Верба, стихи — Юлия Старостина)
 «О своём» (музыка — Гурам Грановский, стихи — Юлия Старостина)
 «Облако — письмо»
 «Ожидание»
 «Оле Лукойе»
 «Отражение»
 «Перекрёсток»
 «Петя Чижиков летает»
 «Пешка»
 «По ягоды»
 «Подруги замужем давно» / «Чтоб не пил, не курил» (музыка — Олег Сорокин, слова — Михаил Шабров)
 «Пони» (музыка — Сергей Березин, слова — Лариса Рубальская)
 «Последнее танго» (музыка —Виктор Дорохин, слова —Любовь Воропаева)
 «Преданность»
 «Проходит в жизни всё»
 «Прошлая зима»
 «Ровесники»
 «Сад надежд»
 «Свет мой ясный»
 «Семь нот»
 «Солнце, ты и я»
 «Старое зеркало»
 «Страна Перевертундия»
 «Тает лёд»
 «Трамвай»
 «Третий лишний»
 «Тук — стук»
 «Ты так и знай»
 «У нас своя компания»
 «Учёный крот»
 «Что-то будет»
 «Чужие»
 «Школьница» (музыка — Игорь Николаев, слова — Александр Кальянов)
 «Это ж надо»
 «Я — песня твоя»
 «Я стану для тебя воспоминанием» (музыка — Екатерина Семёнова, стихи — Юлия Старостина)

Композиторская деятельность 
Песни композитора Екатерины Семёновой звучали и звучат в исполнении:
 Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого,
 Алёны Апиной,
 Юлиана,
 Ларисы Долиной,
 Светланы Лазаревой,
 Тамары Гвердцители,
 Лолиты Милявской,
 Светланы Разиной,
 Ксении Георгиади,
 Алики Смеховой,
 Марины Могилевской,
 Владимира Маркина,
 Дмитрия Прянова,
 группы «Party»,
а также в исполнении актёров:
 Виктора Ракова,
 Дмитрия Харатьяна,
 Николая Караченцова,
 Дмитрия Певцова,
 Сергея Варчука
 и других.

Фильмография

Актёрские работы 
  — Хищники — Катя, певица и любовница Эдуарда Авдонина
  — Оплачено заранее — психиатр
  — Женщины в игре без правил
  — Параллельно любви — журналист
  — Точка — мать «Лопоухого»

Композиторские работы 
  — Каменская 2
  — Любовь слепа
  — Целуют всегда не тех (Украина, Россия)
  — Красота требует жертв

Вокал 
  — Подружка моя — песня «Что-то будет»
  — Акселератка — песня «Ах, детективы»
  — Девушки из «Согдианы»
  — Руанская дева по прозвищу Пышка
  — Хищники — песня «Влюблённый чудак»
  — Любовь слепа — песня «Былое быльё»
  — Целуют всегда не тех — песня «Кафе приморское»
  — Удивительные приключения Хомы (мультфильм) — «Песенка друзей»
  — Продаётся кошка — песня «Где-то там за листопадами»
  — Кружева — песня «Белый ангел»
  — Нарочно не придумаешь — песня «Ливни»
  — Ради тебя — песни «На твоей руке», «Зачем»
  — В тесноте да не в обиде — песни «Падает снег», «Не обманщица»
  — Истина в вине — песня «Не обманщица»
  — Проще пареной репы — песня «Где-то там за листопадами»
  — Красота требует жертв — песня «Стань для меня всем…»

Документальные фильмы 
  — «Валерий Ободзинский. Украденная жизнь»
  — «Алёна Апина. А любовь она и есть»…
  — «Вячеслав Малежик. Ещё раз»

Участие в музыкальных коллективах 
 1981—1982 — ансамбль «Девчата» (Московская областная филармония);
 1982—1984 — группа «Аэробус» (руководитель — композитор Юрий Антонов, Игорь Шабловский);
 1986—1992 — группа «Алло» (Катя Семёнова и Андрей Батурин; Москонцерт Росконцерт);
 1991 — музыкально-экспериментальный театр «Катя» (Катя Семёнова и Андрей Батурин).

Награды и премии 
  — гран-при Всесоюзного конкурса молодых исполнителей «Золотой камертон» (организаторы: газета «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия») с песней «Весна».
  — 2-е место в номинации «Лучшая певица» по итогом хит-парада «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец».
  — 4-е место в номинации «Лучшая певица» по итогом хит-парада «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец».
  — лауреат премии телевизионного фестиваля «Песня года» с песней «На минутку».
  — 5-е место в номинации «Лучшая певица» по итогам хит-парада «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец».
  — лауреат премии телевизионного фестиваля «Песня года» с песней «Последнее танго».
 2015 — орден «Золотая Звезда Отечества» (общественная награда) российского благотворительного фонда «Национальное достояние» — за вклад в развитие российской культуры и искусства.
 2019 — Орден «За вклад в культуру России». (Общественная награда)Учредитель — международная Академия культуры и искусства. Вручается орден в качестве признания обществом достижений людей, стремящимся к высоким нравственным идеалам в области искусства и науки.

Примечания

Дополнительная литература 
 Замковец Г. «Жила-была девочка». // Журнал «Советская эстрада и цирк». 1987. № 7.
 Ульянова М. «После бала». // Журнал «Телевидение и радиовещание». 1990. № 12.
 «Я — Катя Семёнова». // «Зеркало недели». 1995. № 23.

Ссылки 
 
 Автор и ведущий: Эдуард Успенский. ВИДЕО. Программа «В нашу гавань заходили корабли». Гости программы — певицы Екатерина Семёнова и Анастасия. Выпуск от 11 декабря 2011 года. «Пятый канал» // 5-tv.ru
 Произведения композитора Екатерины Семёновой в реестре РАО. Официальный сайт «Российского авторского общества» (РАО) // rao.ru

Музыканты группы «Аэробус»